San Eduardo puede referirse a:
 Eduardo el Mártir, rey de Inglaterra entre 975 y 978;
 Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra entre 1045 y 1066;
 San Eduardo, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 San Eduardo del Mar, localidad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 San Eduardo, localidad de Colombia; o
 San Eduardo, barrio de Guayaquil.